Marko Savić bzw. Marko Savic ist der Name folgender Personen:

* Marko Savić (Pianist) (* 1941), jugoslawischer Pianist
 Marko Savic (* 1981), deutscher Wasserballspieler
 Marko Savić (Fußballspieler) (* 1984), serbischer Fußballspieler